Ватченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ватченко, Алексей Федосеевич (1914—1984) — советский партийный и государственный деятель.
 Ватченко, Агриппина Федосеевна (1923—2004) — советский историк и музейный работник, заслуженный работник культуры УССР.